25142 Hopf – asteroide della fascia principale

Persone 

 Carlo Hopf – calciatore svizzero
 Heinz Hopf – matematico svizzero
 Johannes Hopf – calciatore svedese
 Karl Hopf – storico svizzero

Pagine correlate

Hoff
HOF